Il doppio del torneo di tennis Nord LB Open 1998, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Tomás Carbonell e Francisco Roig che hanno battuto in finale Joan Balcells e Emanuel Couto 6-2, 7-6.

Teste di serie 

 Tomás Carbonell /  Francisco Roig (Campioni)
 Devin Bowen /  Mariano Hood (primo turno)

 Nebojša Đorđević /  Tom Vanhoudt (primo turno)
 Diego del Río /  Grant Silcock (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Nord LB Open 1998